Лаґумдзія, або Лагумдзія (Lagumdzija) — босняцьке прізвище.

 Адіс Лаґумдзія
 Мірза Лаґумдзія
 Мія Лаґумдзія

Див. також 
 Лаґумджія

Боснійські прізвища